Samsung Galaxy R (I9103) — смартфон от компании Samsung на мобильной операционной системе Android семейства Samsung Galaxy. Смартфон построен на базе аппаратной платформы Tegra 2 и работает под управлением операционной системы Android. Официальный анонс Galaxy R состоялся в июле 2011 года.

Описание

Технические характеристики 
Общее:
 Тип устройства: смартфон/коммуникатор
 Операционная система: Android 2.3.4 (доступно обновление до 4.0.4)
 Поддерживаемые сети: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц, UMTS/HSDPA/HSUPA 850/900/1900/2100 МГц
 Форм-фактор: моноблок
 Размеры: 66,7 x 125,7×9,55 мм
 Вес: 131 г
 Питание: Li-Ion, 1650 мА·ч
 Разъемы: Micro USB, «Мини-джек» 3.5 мм
 Дата выпуска (анонс): 12.08.11

Экран:
 Тип экрана: цветной Super Clear LCD
 Тип сенсора: Ёмкостный
 Максимальная яркость: 785 cd/m2
 Диагональ экрана: 4.19" дюйма (10.64 сантиметра)
 Разрешение экрана: WVGA (480 x 800)
 Количество оттенков: 16 млн цветов
 Дополнительные возможности: поддержка мультитач (максимум 5 касаний)

Процессор и память:
 Частота процессора: 1000 МГц, двухъядерный
 Объём оперативной памяти: 1024 мб
 Объём постоянной памяти: 8 гб
 Поддержка карт памяти: microSD (до 32 ГБ)

Связь:
 Интерфейсы: Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 3.0, USB 2.0
 Спутниковая навигация: GPS

Камера:
 Разрешение матрицы: 5 млн пикс., (2560 x 1920)
 Запись видео: есть (1280 х 720)
 Дополнительные возможности: Цифровой 4-кратный зум, определение улыбок, панорамная съёмка

Форматы:
 Аудио: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, OGG, FLAC, WMA
 Видео: 3GP, H.263, H.264, MPEG-4, WMV, DivX, XviD

Тесты и обзоры

См. также 
 Семейство Samsung Galaxy — список портативных мобильных устройств семейства Samsung Galaxy.
 Samsung Galaxy — первый смартфон от Samsung на базе операционной системы Android.

Примечания

Ссылки 
 Презентация смартфона Galaxy R на сайте производителя
 Спецификации смартфона Galaxy R на сайте производителя

Galaxy
Устройства на базе Android
Samsung Galaxy
Устройства на основе NVIDIA Tegra 2